Taoyuan é a romanização de vários nomes de lugares chineses. 

Pode referir-se a

 Distrito de Taoyuan (桃源县), um distrito na região municipal de Changde, Hunan, República Popular da China
 Taoyuan cidade (桃園市), uma municipalidade especial de Taiwan 
 Distrito de Taoyuan (桃園縣), um distrito da cidade de Taoyuan, Taiwan
 Taoyuan Township (桃源鄉), uma vila rural no distrito de Kaohsiung, Taiwan

Desambiguação